Gröbern ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Gröbern (Muldestausee), Ortsteil der Gemeinde Muldestausee, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt
 Gröbern (Niederau), Ortsteil der Gemeinde Niederau, Landkreis Meißen, Sachsen
 Gröbern (Waidhofen), Ortsteil der Gemeinde Waidhofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern